Adolphe Lalauze (1838-1906), un graveur, illustrateur et peintre français.
 Alphonse Lalauze (1872-1941), un peintre et illustrateur français.